Томас Тэппер (; 1864—1958) — американский музыкальный критик и музыкальный педагог. Муж пианистки Берты Фейринг Тэппер.

Преподавал в Нью-Йоркском университете и Институте музыкального искусства.

Среди множества популярных книг о музыке, сочинённых Тэппером, — «Краткий курс музыки» (; 1898) и «Первое знакомство с мелодией» (; 1906), написанные совместно с Фредериком Гербертом Рипли и переизданные в 2008 г. В 2006 г. переизданы «Разговоры о музыке с детьми» (; 1896). Многократно перепечатывалось также предисловие Тэппера к повести Эдуарда Эверетта Хейла «Человек без родины» (). Тэпперу принадлежат также книги «Основное в истории музыки» (; 1914, совместно с Перси Гетшусом), рассказанные для детей биографии Баха, Моцарта, Мендельсона, Шумана, Грига, Чайковского и других великих композиторов и многое другое.

Ссылки 

 Music Talks with Children, by Thomas Tapper 

Музыкальные педагоги США
Музыкальные критики США
Родившиеся в 1864 году
Умершие в 1958 году
Персоналии по алфавиту